Osoby o tym nazwisku:
 Tadeusz Czarczyński – polski oficer
 Wojciech Czarczyński – polski inżynier łączności